Sanctuaire Notre-Dame-de-Grâce peut faire référence à :
  à Airole.
  à Bogliasco.
  à Cairo Montenotte.
  à Calizzano.
  à Chiavari.
  à Gênes.
 Sanctuaire Notre-Dame-de-Grâce à Montegrazie, Imperia.
  à Porto Venere.
  à Santo Stefano di Magra.
  à Vernazza.

Homonymie d'édifice religieux